Адисон има више значења:
 Адисон
 Округ Адисон (Вермонт)
 Адисон (Алабама)
 Адисон (Тексас)
 Адисон (Њујорк)
 Адисон (Илиноис)
 Адисон (Мичиген)
 Адисон (Пенсилванија)